«Способный ученик» () — повесть американского писателя Стивена Кинга, опубликованная в 1982 году в сборнике «Четыре сезона» () с подзаголовком «Лето распада».

Повесть была экранизирована в 1998 году.

Сюжет 
История начинается летом 1974 года в городке Санта-Донато () в штате Калифорния. 13-летний школьник Тодд Боуден () хорошо учится, прекрасно ладит с родителями и подрабатывает доставкой газет. Однажды он узнаёт в своём 75-летнем соседе Артуре Денкере () нацистского преступника Курта Дюссандера (), фотографию которого он увидел в одном историческом журнале. Убедившись, что это действительно Дюссандер, Тодд (помешанный на тематике концлагерей, пыток и опытов над людьми) является к старику и начинает его шантажировать — Дюссандер должен в красках рассказывать ему о преступлениях нацистов, иначе Тодд выдаст его; также Тодд говорит, что если с ним вдруг что-то случится, то его друг отнесёт в полицию переданный ему на хранение конверт со всеми данными на Дюссандера (на самом деле Боуден не передавал своему другу никакого конверта, но Дюссандер не может знать этого наверняка). Старик соглашается на все условия и на протяжении всего года (до лета 1975 года) подросток ходит к нему, слушая его рассказы о концлагерях и жизни самого Дюссандера. Своим родителям, Дику () и Монике Боуден (), Тодд говорит, что ходит к старику из жалости, чтобы читать ему книги, так как тот почти слепой и одинокий; Дюссандер впоследствии знакомится с родителями Тодда и производит на них приятное впечатление.

Психика подростка в итоге начинает сдавать, ему снятся кошмары и это отражается на его успеваемости в школе. Тодд в панике (он боится, что родители узнают о его плохих отметках), но Дюссандер помогает ему выйти из положения — он является к школьному воспитателю Тодда (Эдварду Френчу (), которого ученики прозвали «Калошей Эдом» ()) и, представившись ему Виктором Боуденом (), дедушкой подростка, врёт Френчу о том, что в семье у Тодда не всё ладно, потому что его мать Моника пьёт, и обещает, что к следующей четверти Тодд исправит все свои оценки. Френч верит ему и соглашается. Дюссандер заставляет Тодда взяться за учебники, но тому не нравится, что старик начал им командовать и он угрожает сдать его, однако Дюссандер разъясняет Тодду, что они теперь в одной лодке, ведь если мальчик его выдаст, старик всем расскажет, что Тодд несколько месяцев знал о том, что он нацистский преступник, но никому об этом не говорил, а вместо этого заставлял его рассказывать о пытках и зверствах в концлагерях. Тодд вынужден признать правоту старика и подчиниться.

Вскоре благодаря Дюссандеру отметки Тодда улучшаются, но мальчику продолжают сниться кошмары и его гнетёт зависимость от старика. Когда же подросток уже дозревает до идеи убить Дюссандера и подстроить это как несчастный случай, тот заявляет, что написал письмо, в котором указал, что в его смерти следует винить Тодда, и положил это письмо в банковскую ячейку, которую вскроют после его смерти. Подросток в ужасе понимает, что теперь стал зависим от старика, как и он от него. Спустя какое-то время Тодд предлагает Дюссандеру сделку — он заберёт у друга свой конверт с материалами про Дюссандера и порвёт в его присутствии, а старик заберёт из банка своё письмо. Но Дюссандер говорит, что главная их проблема — это отсутствие доверия, и никто из них не может быть уверен ни в чём, поэтому письмо из банка он заберёт, только когда будет убеждён, что мальчик для него не опасен (на самом деле старик тоже не писал никакого компрометирующего письма, но Тодд этого не знает).

Тодд, находясь под постоянным стрессом и мучимый страхом, что Дюссандер умрёт и правда вскроется, однажды в безлюдном месте натыкается на бродягу и убивает его ножом. Получив удовлетворение от убийства, мальчик на время избавляется от кошмаров и успокаивается. В течение трёх лет он продолжает выслеживать бездомных и убивать их, превратившись в серийного убийцу. Позже отец дарит Тодду на Рождество 1976 года винтовку и после этого мальчику всё чаще приходят в голову мысли о стрельбе по живым людям.

Дюссандера также мучают кошмары и он также успокаивает себе нервы при помощи убийств — сначала бродячих кошек, а затем начинает заманивать к себе бродяг, обещая накормить и дать денег, а дома закалывает несчастных ножом и закапывает их тела у себя в подвале.

Наступает лето 1978 года, Тодд и Дюссандер общаются редко. Однажды вечером, когда Дюссандер закапывал у себя в подвале тело очередного только что убитого бродяги, у него случается инфаркт. Старик доползает до телефона и звонит Тодду. Соврав родителям, что Дюссандеру пришло письмо из Германии и он просит его прочитать, Тодд приезжает к старику и, подчистив все улики и закопав тело бродяги, вызывает скорую и звонит отцу. Дюссандера увозят в больницу, а приехавшему отцу Тодд демонстрирует взятое из вещей Дюссандера старое письмо на немецком языке и говорит, что старику стало плохо, когда он ему его читал. Позднее, когда мальчик навещает Дюссандера в больнице, тот благодарит его и сознаётся, что письмо с компроматом на Тодда в банковской ячейке было блефом (но Тодда всё равно мучают сомнения); также старик догадывается, что это Тодд убивал бродяг в округе, и просит его быть осторожней.

В одной палате с Дюссандером лежит старик с травмой позвоночника — еврей Моррис Хайзел (), бывший узник концлагеря Патэн, в котором погибли его первая жена и две дочери. Хайзел опознаёт в Дюссандере бывшего коменданта концлагеря, где он сидел, и сообщает об этом другим. Из Израиля приезжает специальный сотрудник Сэм Вайскопф (), в планы которого входит забрать с собой Дюссандера, чтобы потом отдать его под суд. Понимая, что попался, и что американские власти рано или поздно выдадут его Израилю, Дюссандер кончает жизнь самоубийством — он крадёт у медсестры пузырёк со снотворным и принимает смертельную дозу.

Вскоре после смерти Дюссандера к Тодду является детектив Риклер (), который расспрашивает его о старике и письме, которое якобы пришло ему из Германии, но про тела, найденные в подвале дома Дюссандера, Риклер умалчивает. Тодд говорит, что не знал, кем на самом деле был Артур Денкер, и не знает, куда делось письмо, хотя на самом деле сам давно забрал его. В разговоре с Тоддом Риклеру удаётся подловить его на паре несоответствий и позже он сообщает Вайскопфу, что Тодд, возможно, был сообщником Дюссандера, но все улики косвенные. Также Риклер и Вайскопф начинают подозревать мальчика в серии убийств бездомных, совершённых явно не Дюссандером. Тем временем один бродяга сообщает полиции, что узнал в фотографии Тодда Боудена в школьной газете улыбчивого подростка, который общался с одним из убитых бездомных незадолго до его гибели.

Эдвард Френч, ездивший на семинар воспитателей в городок Сан-Ремо (), встречает там настоящего Виктора Боудена (дедушку Тодда) и понимает, что подросток его обманывал; до этого Френч увидел фотографию Дюссандера в газете (в статье о его самоубийстве) и понял, что человек, выдававший себя за Виктора Боудена — нацистский преступник. После этого Френч идёт к Тодду за объяснениями; к этому моменту Тодд уже понял, что прокололся, и что полицейские подозревают его в убийствах бездомных. При появлении Френча подросток понимает, что разоблачение неминуемо, и у него сдают нервы, вследствие чего он окончательно сходит с ума. Тодд убивает Френча (владеющим доказательствами его связи с Дюссандером) из винтовки, подаренной ему отцом на Рождество, а потом вместе с рюкзаком патронов уходит к склону у автострады, чтобы там продолжить расстреливать людей. В итоге «с ним удалось покончить лишь через 5 часов, когда стало темнеть».

Издания и переводы 
Повесть была впервые опубликована в сборнике «Четыре сезона» издательством «Viking Press» 27 августа 1982 года. Впоследствии книга несколько раз переиздавалась.

На русском языке повесть впервые появилась в 1990 году в сокращённом переводе Сергея Таска под названием «Главный интерес» в журнале «Звезда» (№ 12). Этот перевод в 1991 году попал в сборник повестей и рассказов «Похоронная компания», собранного из различных произведений из авторских сборников «Ночная смена» (1978), «Четыре сезона» (1982) и «Команда скелетов» (1985).

В 1992 году повесть была переведена О. Васильевым под названием «Способный ученик» и издана «Нева-Лад» в трёхтомном собрании сочинений. Под названием «Ученик дьявола» в полном переводе М. Опалевой повесть была издана в 1996 году в книге «Копилка сатаны» издательства «Платан».

Издательство АСТ впервые опубликовало повесть в 1998 году в сборнике «Четыре сезона» и с тех пор переиздавало не раз. Несмотря на рекламный слоган издательства «Самое полное собрание сочинений короля ужасов Стивена Кинга», вплоть до 2013 года использовался сильно сокращенный перевод Таска.

Экранизация 
В 1998 году по мотивам книги был снят фильм «Способный ученик» американского режиссёра Брайана Сингера с Брэдом Ренфро и Иэном Маккелленом в главных ролях.

Примечания

Ссылки 
 Stephen King, Summer of Corruption: Apt Pupil (published in Different Seasons), Viking Press, U.S.A., 1982.

Повести Стивена Кинга
Повести 1982 года